THY steht für:
 P.R. Mphephu Airport (IATA-Code), Flughafen von Thohoyandou, Provinz Limpopo, Südafrika
 Turkish Airlines (ICAO-Code), türkische Fluggesellschaft

Thy steht für:
 Thy, dänische Landschaft
 Thy (Baisy-Thy), Weiler in Baisy-Thy, Gemeinde Genappe, Provinz Wallonisch-Brabant, Belgien
 Thy-le-Château, Ort in Walcourt, Arrondissement Philippeville, Provinz Namur, Belgien
 Thymin, Nukleinbase des Erbguts

Thy ist der Familienname folgender Personen:
 Lennart Thy, deutscher Fußballspieler

thy steht für:
 Tha (Sprache) (θá; ISO-639-3-Code), eine der Adamaua-Sprachen in Taraba, Nigeria

Siehe auch:
 Vendsyssel-Thy

Abkürzung